Una célula gigante es aquella formada por la unión de varias células distintas (a menudo macrófagos). Pueden aparecer en respuesta a una infección o a un cuerpo extraño. Incluye los siguientes tipos:

 Célula gigante de Langhans
 Célula gigante de Touton
 Célula gigante de Aschoff
 Célula gigante contra cuerpo extraño

Y otros como los astrocitomas subependimarios de células gigantes.